Nel Campionato AMA Supermoto 2007 i titoli vengono assegnati al pilota Yamaha Mark Burkhart (450 cm³), al pilota Aprilia Ben Carlson (Unlimited) e al pilota Yamaha Brandon Currie (Lites).

Supermoto (Top 7)

Unlimited (Top 2)

Lites (Top 3)

Collegamenti esterni

 2007
Supermoto AMA